Booster (attractie), een type (kermis)attractie dat geproduceerd wordt door de Fabbri uit Italië
 Booster (Tangerine Dream), een zevental verzamelalbums van de Berlijnse muziekgroep Tangerine Dream
 Boostervaccin, ook wel kortweg booster genoemd, een vaccin om extra immuniteit op te bouwen